Ранчо Росас има више значења:

 Ранчо Росас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Росас (Уатлатлаука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику